Porodin je lahko:
 Porodin, Aleksinac (Srbija)
 Porodin, Žabari (Srbija)